EC Cruzeiro (Cachoeirinha)
 Cruzeiro EC (Porto Velho)
 Cruzeiro EC